Аллегрен () — французская фамилия. Известные носители:

 Аллегрен, Кристоф Габриэль (1710—1795) — французский скульптор.
 Аллегрен, Этьен (1644—1736) — французский живописец и гравёр.